El nombre de Centro de Supercomputación puede aludir a alguno de los siguientes centros:

 Centro de Supercomputación de Galicia, situado en Santiago de Compostela.
 Centro de Supercomputación y Visualización de Madrid, situado en Madrid.